Гейсберт Верхук ( или Verhoeck ; 1644 год, Бодегравен (Bodegraven) — 1690 год, Амстердам) — голландский живописец-баталист Золотого века Голландии; младший брат Питера Верхука (1633—1702).

Ученик своего старшего брата; в Амстердаме учился у Adam Pijnacker.

Литература 
 А. Плюшар. Энциклопедический лексикон, том 9. — Типография А. Плюшара; С.-П., 1837 — с. 440 (Вергукъ, Гибертъ).

Художники золотого века Голландии